Esta é uma lista das torcidas organizadas das equipes que participam da Major League Soccer (MLS), a liga principal de futebol dos Estados Unidos (primeira divisão profissional da United States Soccer Federation).

Conferência Leste

Chicago Fire
Barn Burners 1871
Fire Ultras '98
Ultras Red-Side
Sector Latino
Mike Ditka Street Crew
Arsonists

Columbus Crew
Crew Union

DC United
La Barra Brava
Screaming Eagles 
La Norte 
Esquina United

Kansas City Wizards

New England Revolution

Red Bull New York

Toronto FC
U-Sector
The Red Patch Boys
GoTorontoFC
Tribal Rhythm Nation

Conferência Oeste

Chivas USA

Colorado Rapids

FC Dallas
FCD Hoops Nation 
The Inferno

Houston Dynamo
Texian Army
El Batallón

Los Angeles Galaxy
Galaxians
L.A. Riot Squad
Galaxy Stars

Real Salt Lake

Torcidas organizadas dos Estados Unidos
Major League Soccer
Major League Soccer Torcidas